Ди́вис () — фамилия.

 Дивис, Раймунд (род. 1978) — австрийский хоккеист, нападающий.
 Дивис, Райнхард (род. 1975) — австрийский хоккеист, вратарь.